RSD Alcalá (de l'acrònim en castellà Real Sociedad Deportiva), club de futbol de la ciutat d'Alcalá de Henares, a la Comunitat de Madrid
 RŠD Željezničar (de l'acrònim en bosnià Radničko Športsko Društvo), club de futbol de la ciutat de Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina
 Reagrupament Social Democràtic, partit polític del Níger
 Reichssicherheitsdienst, força de seguretat de les SS a l'Alemanya del Tercer Reich
 Dits de Déu (del seu nom en anglès Redshift-Space Distortions), efecte de distorsió en cosmologia d'observació dels cúmuls de galàxies
 Coeficient de variació (del seu nom en anglès Relative Standard Deviation), paràmetre estadístic que mesura la dispersió d'una mostra estadística
 Record Store Day, esdeveniment anual dedicat a les botigues de discs
 Teledetecció (del seu nom en anglès Remote Sensing Data), mètode d'obtenció de dades a distància
 Pantalla de retina virtual (del seu nom en anglès Retinal Scan Display), tecnologia de visualització que dibuixa una imatge directament a la retina
 RSD-10 (de l'acrònim en rus Ракета Средней Дальности transliterat Raketa Srednei Dalnosti), míssil d'abast intermedi fabricat a la Unió Soviètica
 Region-based Shape Descriptor, descriptor visual de forma en la conformació d'imatges
 RSD també és el nom artístic de Rob Smith, músic i DJ del Regne Unit
 RSD també és el codi ISO 4217 del dinar serbi, unitat monetària oficial de Sèrbia